Água Boa ist der Name folgender Orte:

Água Boa (Minas Gerais), Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
Água Boa (Mato Grosso), Gemeinde im Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien